Down to the Sea in Ships (1922), een film van Elmer Clifton
Down to the Sea in Ships (1949), een film van Henry Hathaway